John McCormack ist der Name folgender Personen:

* John McCormack (Sänger) (1884–1945), irischer Opernsänger (Tenor)
 John McCormack (Eishockeyspieler) (1925–2017), kanadischer Eishockeyspieler
 John McCormack (Boxer) (1935–2014), britischer Boxer
 John McCormack (Fußballspieler, 1955) (* 1955), schottischer Fußballspieler
 John McCormack (Fußballspieler, 1965) (* 1965), schottischer Fußballspieler
 John Brendan McCormack (1935–2021), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Manchester
 John W. McCormack (1891–1980), US-amerikanischer Politiker